Бёрёлёх — реки в России:

 Бёрёлёх — река в Сусуманском районе Магаданской области, левый приток Аян-Юряха. 
 Бёрёлёх — река в Республике Саха (Якутия), приток протоки Русско-Устьинской, рукава Индигирки.